Miejscowości w Polsce:
 Pomaski Małe
 Pomaski Wielkie